Por Olimpíadas de Londres você pode estar procurando:

Jogos Olímpicos de Verão de 1908, os Jogos da IV Olimpíada.
Jogos Olímpicos de Verão de 1944, os Jogos da XIII Olimpíada, não realizados em virtude da II Guerra Mundial.
Jogos Olímpicos de Verão de 1948, os Jogos da XIV Olimpíada.
Jogos Olímpicos de Verão de 2012, os Jogos da XXX Olimpíada.

Desambiguação